Pallin ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Pallin (* 4. April 1909 in Graz, † 11. Jänner 1993 in Wien), österreichischer Richter
 Rob Pallin (* 1966), US-amerikanischer Eishockeytrainer
 Yolanda Pallín (* 1965), spanische Dramatikerin

Siehe auch:
 Trier-West/Pallien